El topónimo Alexandria podría referirse a:

 Australia:
 Alexandria, Territorio del Norte.
 Alexandria, en Nueva Gales del Sur.

 Canadá:
 Alexandria, en Columbia Británica; existen allí cinco localidades con el mismo nombre.
 Alexandria, en Ontario.
 Point Alexandria, en el condado de Frontenac, en Ontario.

 Estados Unidos:
 Alexandria, en Alabama.
 Alexandria, en Dakota del Sur.
 Alexandria, en Indiana.
 Alexandria, en Kentucky.
 Alexandria, en Luisiana.
 Alexandria, en Misuri.
 Alexandria, en Minnesota.
 Alexandria, en Nebraska.
 Alexandria, en Nuevo Hampshire.
 Alexandria, en Nueva York.
 Alexandria Bay, también en Nueva York.
 Alexandria, en Ohio.
 Alexandria, en Pensilvania.
 Alexandria, en Tennessee.
 Alexandría, en Virginia.
 Municipio de Alexandria, Dakota del Norte.
 Municipio de Alexandria, en Kansas.
 Municipio de Alexandria, en Minnesota.
 Municipio de Alexandria, en Nueva Jersey.
 West Alexandria, en Ohio.

 Sudáfrica:
 Alexandria, en la Provincia Oriental del Cabo.
 Alexandria, en la Provincia de Mpumalanga.

Otros:
 Alexandria, en Brasil.
 Alexandria, en la prefectura de Emacia (Grecia).
 Alexandria, en Jamaica.
 Alexandria, en Rumania.
 Alexandria, en Escocia.

Véase también 
 Alejandría (desambiguación)